Vaterpolo reprezentacija Mađarske predstavlja Mađarsku na međunarodnim vaterpolo takmičenjima.

Vaterpolo reprezentacija je 13 puta proglašavana za najbolju ekipu godine u Mađarskoj: 1958, 1961, 1962, 1973, 1974, 1976, 1977, 1993, 1997, 1999, 2003, 2004 i 2008.

Rezultati na međunarodnim takmičenjima

Olimpijske igre

Svetsko prvenstvo

Evropsko prvenstvo

Svetski kup

Svetska liga

Vidi još 
 Ženska vaterpolo reprezentacija Mađarske

Spoljašnje veze 
 Vaterpolo savez Mađarske - zvaničan sajt
 Zvaničan sajt vaterpolo reprezentacija Mađarske

Мађарска
Ватерполо у Мађарској
Ватерполо